Sorry (englisch für „Entschuldigung“) bezeichnet:

 Sorry (Roman), Roman von Gail Jones
 Sorry (Madonna-Lied), Lied von Madonna
 Sorry (Justin-Bieber-Lied), Lied von Justin Bieber
 Sorry (Beyoncé-Lied), Lied von Beyoncé
 Sorry!, Brettspiel

Siehe auch: